Viloria puede referirse a:

Divisiones administrativas

En España 
 :
 :
 Viloria (Álava), localidad del municipio de Ribera Alta.
 :
 :
 Viloria de Rioja, municipio.
 :
 Viloria (León), localidad del municipio de Castropodame.
 Viloria de la Jurisdicción, localidad del municipio de Onzonilla.
 :
 Viloria (Valladolid), municipio.
 :
 Viloria (Navarra), localidad del municipio de Lana.

Otros
 El nombre común de la planta Digitalis thapsi.
 El nombre común de la planta Verbascum pulverulentum.